Települések
Varbó, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Miskolci járás
Ipolyvarbó (szlovákul Vrbovka), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Nagykürtösi járás
Vizek
Varbó-patak
Varbói-patak